Senna alcaparra är en ärtväxtart som först beskrevs av Rodolfo Amando Philippi, och fick sitt nu gällande namn av Zoellner och San Martin. Senna alcaparra ingår i släktet sennor, och familjen ärtväxter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sennor
alcaparra